

Famille Jauffret - origine : La Roquebrussanne, en Provence 

Plusieurs sujets marquants sont issus de cette famille, en particulier quatre frères :
 Gaspard-André Jauffret (1759-1823), évêque de Metz, archevêque nommé d'Aix-en-Provence, aumônier de l'Empereur Napoléon 
 Jean-Baptiste Jauffret (1766-1824), directeur de l'Institut Impérial des Sourds-Muet de Saint-Pétersbourg
 Louis-François Jauffret (1770-1840), homme de lettres, fabuliste, secrétaire perpétuel de la société des observateurs de l'homme, puis de l'Académie de Marseille.
 Joseph Jauffret (1781-1736), maître des requêtes au conseil d'État (France) et père d'Anatole Jauffret (1810-1856), fondateur de l'Institution Jauffret, l'un des meilleurs établissements parisiens d'enseignement privé au . 
la famille du champion de tennis François Jauffret, installée à Bordeaux est issue de cette famille.

Famille Jauffret - origine : Bordeaux 
 François Jauffret (1942-), champion de tennis
 Jean-Paul Jauffret (1930-), œnologue, chef d'entreprise, champion de tennis, homme politique

Autres personnalités 
 Alfred Jauffret (1900-1983), juriste et universitaire français, professeur de droit commercial ;
 Édouard Jauffret (1900-1945), auteur d'ouvrages pour la jeunesse dont le plus connu est :Au pays bleu
 Jean-Charles Jauffret, historien
 Jean-Jacques Jauffret (1964-), réalisateur, scénariste, et acteur français
 Louis Jauffret (1943-), skieur alpin français
 Régis Jauffret (1955-), écrivain, prix Fémina

Lien externe 
 
Patronyme francoprovençal